Amigo est un mot signifiant "ami" en espagnol, galicien, judéo-espagnol, portugais et vénitien.

Patronyme 

 Bonaventura Bassegoda i Amigó (1962-1940), un architecte catalan ;
 Elidà Amigó i Montanya (1935-2020), une historienne et femme politique andorrane ;
 Vicente Amigó (1954-), un footballeur espagnol ;
 Vicente Amigo (1967-), un compositeur et guitariste espagnol.

Autres 
Amigo peut aussi désigner :
 Amigo, un jeu de hasard de La Française des jeux ;
 Amigo, un film de John Sayles sorti en 2010 ;
 Amigo, le troisième album de Kendji Girac prévu pour le .

aMIGO peut désigner :
 aMIGO, un groupe de blues-funk fondé par Tim Staffell.

Voir aussi 
 Amigo Express, une plateforme de covoiturage privée en Amérique du Nord
 Amigo Spiele, un éditeur de jeux de société allemand
 Isuzu Amigo, une voiture tout-terrain, également commercialisée sous le nom Opel Frontera
 Rue de l'Amigo, une rue de Bruxelles
 Amigo, mon colt a deux mots à te dire, un film italo-franco-espagnol sorti en 1972
 Amigo, la fin d'un voyage, un téléfilm allemand diffusé en 2011 sur Arte
 El amigo alemán, un film de la réalisatrice germano-argentine et scénariste Jeanine Meerapfel sorti en 2012
 Samba de Amigo, un jeu vidéo de rythme édité par Sega